Còrit (fill de Zeus)
 Còrit (fill de Paris)
 Còrit de Tegea